MUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mascara (Algeria)